Courmont puede referirse a:
 Courmont, comuna francesa de Alto Saona.
 Courmont, comuna francesa de Aisne.